NHL est un sigle qui peut faire référence à :

Sport 
 NHL (National Hockey League), Ligue nationale de hockey sur glace du Canada et des États-Unis ;
 NHL (National Hurling League), Ligue nationale de hurling, compétition de hurling disputée entre les comtés d’Irlande.

Jeu vidéo 
 NHL, série de jeux vidéo de hockey sur glace développée par EA Sports.

Média 
 NHL Network, chaîne de télévision sportive canadienne dédiée à la diffusion de matchs de hockey sur glace.

Divers 
 NHL, National Historic Landmark, lieu d’intérêt historique de portée nationale aux États-Unis.